Gebed
 Bidden (vogel), het op dezelfde plaats in de lucht hangen.